The Starfighters steht für:

 The Starfighters (1964), US-amerikanischer Film von Will Zens 
 The Starfighters (Band), deutsche Beat-Coverband

Siehe auch:
 Starfighters, britische Hard-Rock-Band